Siergiej Aleksandrowicz Ustiugow (ros. Сергей Александрович Устюгов, ur. 8 kwietnia 1992 w Mieżdurieczenskim) – rosyjski biegacz narciarski, mistrz olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata seniorów i juniorów oraz czterokrotny medalista mistrzostw świata młodzieżowców. Od 2019 roku mąż rosyjskiej biegaczki Jeleny Ustiugowej

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Siergiej Ustiugow pojawił się 20 listopada 2010 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w rosyjskiej miejscowości Werszina Tea, gdzie zajął dziesiąte miejsce w sprincie techniką klasyczną. W lutym 2011 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Otepää, gdzie wygrał sprint klasykiem, a wspólnie z kolegami z reprezentacji zajął drugie miejsce w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Erzurum wygrał wszystkie konkurencje: bieg łączony, sprint stylem dowolnym, sztafetę oraz bieg na 10 km techniką klasyczną. W 2013 roku brał udział w mistrzostwach świata młodzieżowców w Libercu, gdzie zdobył kolejne dwa złote medale: w biegu łączonym i na dystansie 15 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutował 6 lutego 2011 roku Rybińsku, gdzie był dziesiąty w sztafecie. Pierwsze pucharowe punkty zdobył blisko dwa lata później - 1 lutego 2013 roku w Soczi zajął czwarte miejsce w sprincie techniką dowolną. Kilka tygodni później wystartował na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, gdzie wspólnie z Jewgienijem Biełowem, Maksimem Wylegżaninem i Aleksandrem Legkowem zdobył brązowy medal w sztafecie. W swoim jedynym starcie indywidualnym - biegu na 15 km stylem dowolnym zajął 47. pozycję. Na początku sezonu 2013/2014, 15 grudnia 2013 roku w Davos po raz pierwszy stanął na podium zawodów PŚ. W sprincie techniką dowolną zajął tam trzecie miejsce. Niecały miesiąc później, 11 stycznia 2014 roku w Novym Měscie odniósł pierwsze pucharowe zwycięstwo, wygrywając sprint stylem dowolnym.

Na rozgrywanych w 2017 roku mistrzostwach świata w Lahti wywalczył pięć medali. Najpierw zajął drugie miejsce w sprincie stylem dowolnym, ulegając tylko Włochowi Federico Pellegrino. Dwa dni później zwyciężył w biegu łączonym, wyprzedzając dwóch Norwegów: Martina Johnsruda Sundby'ego i Finna Hågena Krogha. Następnie w parze z Nikitą Kriukowem zwyciężył w sprincie drużynowym techniką klasyczną. Na dystansie 50 km stylem dowolnym był drugi, rozdzielając Kanadyjczyka Alexa Harveya i Mattiego Heikkinena z Finlandii. Ponadto sztafeta Rosji w składzie: Andriej Łarkow, Aleksandr Biessmiertnych, Aleksiej Czerwotkin i Siergiej Ustiugow zdobyła srebrny medal. Wynik ten Rosjanie w składzie: Łarkow, Biessmiertnych, Ustiugow i Aleksandr Bolszunow powtórzyli na mistrzostwach świata w Seefeld w 2019 roku.

Na igrzyskach olimpijskich w Soczi w 2014 roku wystartował w jednej konkurencji - w sprincie stylem dowolnym zajął piątą pozycję. Na rozgrywanych osiem lat później igrzyskach w Pekinie razem z Czerwotkinem, Bolszunowem i Dienisem Spicowem zwyciężył w sztafecie. Zajął tam także ósme miejsce w sprincie stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1992